Анна-Лена Грёнефельд и Жан-Жюльен Ройер — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Луция Градецкая и Франтишек Чермак — не защищали свой титул, но Градецкая принимала участие в соревнованиях (в паре с Мариушом Фирстенбергом) и во втором раунде уступила будущим чемпионам.

Посев 

  Абигейл Спирс /  Александр Пейя (Второй раунд)
  Катарина Среботник /  Рохан Бопанна (Четвертьфинал)
  Ярослава Шведова /  Бруно Соарес (Полуфинал)
  Квета Пешке /  Марцин Матковский (Первый раунд)

<ol start="5">
  Кристина Младенович /  Даниэль Нестор ''(Четвертьфинал)
  Луция Градецкая /  Мариуш Фирстенберг ''(Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Давид Марреро ''(Первый раунд)
  Юлия Гёргес /  Ненад Зимонич (Финал)
</ol>

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Ализе Корне /  Жонатан Эйссерик (Четвертьфинал)  Жюли Куэн /  Николя Маю (Первый раунд)''

<ol start="3">
  Ализе Лим /  Жереми Шарди (Второй раунд)
  Матильда Юханссон /  Адриан Маннарино (Первый раунд)
  Стефани Форетц Гакон /  Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые